Nansan bezeichnet:

 Nansan (Potou) (南三镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Potou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nansan (Zhenkang) (南伞镇), Großgemeinde im Kreis Zhenkang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Nansan Dao (南三岛), eine Insel in der chinesischen Provinz Guangdong